Margus, antica denominazione del fiume Morava
 Margus, antica denominazione dell'odierna città di Požarevac, in Serbia